Sainte-Perpétue kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sainte-Perpétue (kommun i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Sainte-Perpétue (kommun i Kanada, Chaudière-Appalaches), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar